Phileurini — триба пластинчатоусых из подсемейства Dynastinae.

Систематика

Перечень родов 
 Archophileurus Kolbe, 1910
 Eophileurus Arrow, 1908
 Goniophileurus Kolbe, 1910
 Hemiphileurus Kolbe, 1910
 Homophileurus Kolbe, 1910
 Microphileurus Kolbe, 1910
 Palaeophileurus Kolbe, 1910
 Phileurus Latreille, 1807

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — Phileurini Burmeister, 1847

Дупляки